Muang Xaiséttha kan syfta på:

Geografi

Laos 

 Muang Xaiséttha (distrikt i Attapeu), 
 Muang Xaiséttha (distrikt i Vientiane), 

Robotskapade Laosförgreningar